Савко́ — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Відомі носії 
 Савко Юліан Федорович — український скульптор.
 Савко Назар Остапович — український співак і композитор.

Прізвища на -ко